Thielemann ist eine Variante von Tillmann und der Familienname von:

 Alfred Thielemann (1869–1954), norwegischer Sportschütze
 Andreas Thielemann (1955–2015), deutscher Kunsthistoriker und Bibliothekar
 Christian Thielemann (* 1959), deutscher Dirigent
 Christian Thielemann (Schauspieler) (1809–1871), deutschamerikanischer Militär, Theaterschauspieler, Theatergründer und -leiter
 Christiane Thielemann (* 1964), deutsche Ingenieurin und Professorin an der Fakultät Ingenieurwissenschaft der TH Aschaffenburg 
 Frank Thielemann Professor für Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure an der Fachhochschule Aachen
 Friedrich-Karl Thielemann (* 1951), deutsch-schweizerischer Astrophysiker
 Gerd Thielemann (* 1928), deutscher Maler und Graphiker
 Gudrun Thielemann (* 1926), deutsche Schauspielerin
 Johann Christoph Thielemann (1682–1755), Arnstädter Hoforgelmacher
 Kerstin Thielemann (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Kristin Thielemann (* 1978), deutsche Musikerin, Fachbuchautorin und Pädagogin

 Patricia Thielemann (* 1967), deutsche Schauspielerin, Autorin und Unternehmerin
 R. C. Thielemann (* 1955), US-amerikanischer Footballspieler
 Ronny Thielemann (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Thielemann (* 1961), deutscher Wirtschaftsethiker
 Ursula Thielemann (* 1960), deutsche Hockeyspielerin

Siehe auch:

 Tilemann
 Thielmann
 Thielemans
 Thielemannsches Haus